Дубовичье — название нескольких населённых пунктов:
 Дубовичье — село в Пестяковском районе Ивановской области.
 Дубовичье — село в Спасском районе Рязанской области.